We Don’t Belong Here — дебютный полноформатный студийный альбом группы Violent Soho, вышедший 7 июня 2008 года на лейбле Emergency Music. Многие из треков альбома были ремастерингами, переписанными для Violent Soho как одноимённый альбом, который рассматривается многими как первый настоящий альбом группы.

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Австралии
Альбомы Violent Soho